

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 16, w tym 14 podstawowych
 Rogów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków 
 Rogów – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Grabowiec
 Rogów – osada w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Rogów 
 Rogów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie 
 Rogów – osada w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Rogów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów 
 Rogów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki 
 Rogów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Mirów 
 Rogów – przysiółek wsi  Tłustomosty w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Baborów
 Rogów – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Rogów – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Gorzyce 
 Rogów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec 
 Rogów – część wsi Chrustowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Rogów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie 
 Rogów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona 
 Rogów – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica

Miejscowości na Litwie 
 Rogów – miasteczko na Litwie w okręgu poniewieskim, w rejonie poniewieskim
 Rogów – wieś w okręgu wileńskim, w rejonie wiłkomierskim
 Rogów – wieś w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim

Zobacz też 
 Rogów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim
 Gromada Rogów, Gmina Rogów, Rezerwat przyrody Rogów, Rogówko, Rogi, Rogowo, Rogowiec, Rogów Górowski, Rogów Legnicki, Rogów Opolski, Rogów Sobócki, Rogów Wieś, Rogów Wołowski, Rogów Towarowy Wąskotorowy
 Rogowo